Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bulharský tenista Grigor Dimitrov, který se rozhodl nestartovat.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Španěl Guillermo García-López, jenž ve finále zdolal českou turnajovou sedmičku Jiřího Veselého po vyrovnaném dvousetovém průběhu a zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal, po únotovém PBZ Zagreb Indoors 2015, druhé turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2015